Платанал има више значења:

 Платанал (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Платанал (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Платанал (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Платанал (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику